Майк Хейлууд (Mike Hailwood) е британски мотоциклетен и автомобилен състезател, участник в световния шампионат на Формула 1. Той записва 50 старта като дебютира през 1963 г. в Голямата награда на Великобритания, за цялата си кариера събира 29 точки, като има два подиума и една най-бърза обиколка. Като състезател по мотоциклетизъм става четири пъти световен шампион в кралския клас с мотоциклет MV Augusta, съответно през 1962, 1963, 1964 и 1965 година.

Хейлууд загива след тежка пътна катастрофа в Уоруикшиър, Англия на 40-годишна възраст.

Резултати във Формула 1

Източници 
 

Хейлууд, Майк
Починали в Бирмингам